Tivù – abbreviazione familiare di "televisione" nata dalla pronuncia italiana della sua sigla "TV"
 Tivù – società italiana che gestisce la piattaforma satellitare TivùSat